Trattberg ist der Name folgender geogr. Objekte:

 Trattberg (Gemeinde Schörfling), Ortsteil von Schörfling am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Trattberg (Gemeinde Puchkirchen), Katastralgemeinde von Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Trattberg (Tennengau) 1757 m, Berg im Tennengau, Land Salzburg
 Trattberg (Hausruckviertel) 702 m, westlich des Attersees, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich